Roberto I de Flandes (1029/1032 - 13 de octubre de 1093), conocido como Roberto el frisón, fue conde de Flandes de 1071 a 1092.

Historia 
Hijo menor de Balduino V de Flandes y de  Adela, hija del rey Roberto II de Francia.
Roberto estaba destinado a asegurar las fronteras del norte de Flandes por su matrimonio con Gertrudis de Sajonia, condesa viuda de Holanda, pero después de la muerte de su hermano en 1070 desplazó a sus sobrinos y se convirtió en conde de Flandes.

Familia 

Roberto se casó con Gertrudis de Sajonia, viuda de Florencio I, conde de Holanda e hija de Bernardo II, duque de Sajonia y de Eilika de Schweinfurt. Tuvieron cinco hijos:
 Roberto II de Flandes, casado con Clemencia de Borgoña.
 Adela de Flandes (d. 1115), que primero contrajo matrimonio con el rey Canuto IV de Dinamarca, con quien tuvo a Carlos el Bueno, más tarde conde de Flandes, y posteriormente con Roger Borsa, duque de Apulia.
 Gertrudis de Flandes, casada con Enrique III, conde de Lovaina, con quien tuvo 4 hijos, y luego con Teodorico II de Lorena, de cuyo matrimonio nació Teodorico de Alsacia, llamado Teobaldo III de Alsacia y más tarde conde de Flandes de 1128 a 1168.
 Felipe de Loo, cuyo hijo ilegítimo Guillermo de Ypres era también un reclamante, en la provincia de Flandes
 Ogiva, abadesa de Messines

Conde de Flandes 

El sobrino de Roberto, Arnulfo III de Flandes (hijo de Balduino VI de Flandes) sucedió a su padre en 1070 al frente de los condados de Flandes y de Henao y recibió el apoyo de su madre Richilda, condesa de Mons y Henao. Sin embargo Roberto desafió el derecho de sucesión al trono de Arnulfo con el apoyo de parte de la población flamenca, descontenta con el tiránico gobierno de Richilda que ejercía la regencia en nombre de su hijo, menor de edad. En la guerra por la sucesión del condado de Flandes, Arnulfo contó con el apoyo del conde Eustaquio II de Boulogne, quien llegó a apresar a Roberto, inmediatamente canjeado por Richilda, que había caído en poder de los flamencos. El rey de Francia Felipe I, emparentado con Balduino V de Flandes, ofreció también su apoyo a Arnulfo, con un contingente de diez caballeros normandos liderados por Guillermo FitzOsbern, conde de Hereford, que contrajo matrimonio con Richilda. En las proximidades de Cassel donde se libró la batalla decisiva, las tropas de Roberto sorprendieron a las de Arnulfo que murió en la batalla junto con FitzOsbern. Como resultado de la batalla los condados de Henao y Flandes volvieron a separarse y Roberto se convirtió en conde de Flandes.

Roberto se ganó la amistad del rey Felipe I de Francia, ofreciéndole la mano en matrimonio de su hija adoptiva, Berta de Holanda.

Referencias

Enlaces externos 

Condes de Flandes del siglo XI (casa de Flandes)